Piotr Augustyniak – polski aktor
 Piotr Augustyniak – polski filozof, dr hab.
 Piotr Augustyniak – polski cybernetyk, profesor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie